Сергей Михайлович Золотовский (13 марта 1953, Капустин Яр, Астраханская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. Один из лидеров «Уралана» по числу сыгранных матчей и забитых голов.

Карьера 
Почти всю игровую карьеру выступал во Второй лиге, преимущественно в элистинском «Уралане» и его дубле («Гилян», «Байсачир»). За «Уралан» сыграл 359 матчей и забил 82 (по другим сведениям 86) голов.

В 1980 году сыграл 6 матчей в Первой лиге за куйбышевские «Крылья Советов». В 1993 году работал тренером дубля «Уралана».

В 2009—2010 руководил ростовской мини-футбольной командой «Тарпан».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Фрунзенец-Лига-99»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Атоммаш»